Giraavaru (Kaafu-atol) een eiland van het Kaafu-atol, Maldiven
 Giraavaru (Raa-atol) een eiland van het Raa-atol, Maldiven